Боруджерд:

 Боруджерд — город на западе Ирана в провинции Лурестан. 
 Боруджерд — одна из 9 областей (шахрестанов) иранской провинции Лурестан.